Storesjö (Storesjön) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storesjö, Skåne, i Ängelholms kommun, 
Storesjö, Halland, sjö i Laholms kommun,  (2,35 km²)
Storesjö, Småland, sjö i Ljungby kommun,  (60,5 ha)
Storesjön, sjö i Nässjö kommun,  (5,05 km²)
Storesjö, Västergötland, sjö i Falköpings kommun, 
Storesjön (Bergums socken, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun,  (1,1 ha)
Storesjön (Larvs socken, Västergötland), sjö i Vara kommun, 
Storesjön (Mjöbäcks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Storesjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun, 
Storesjön, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun,  (13,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn